La Regional fue una televisión privada de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Programas en emisión

Estuvo asociada para emitir programación de Cadena Local TV - Local Media TV hasta su desaparición en verano 2017. En 2017 fue sustituida por Surco-TV La Mancha.

Radio
Radio Surco
Televisión
TV La Mancha/Surco TV
En la actualidad en esta frecuencia de TV y radio autonómica de Castilla-La Mancha no emite nada de nada.

Programación junio de 2017:

INFORMATIVOS de lunes a viernes 15.30h y 20.30h
DIRECTO AL GRANO de lunes a las 15:00 h.
I LOVE ESPAÑA martes 21.30 h.
LO MÁS COOL sábados 20.00h
EL ACOMODADOR jueves 21.30h
CALLEJÓN DE LAS MARAVILLAS Sábado 22.00h
LA CONSULTA DEL DOCTOR de Lunes y miércoles 13.00h
ES ACTUALIDAD Jueves 22.00h
EL BRASERILLO Martes 22.00h
RESUMEN SEMANAL Sábado 15.00h

FRANJA MAÑANA

 07.00-7.20 INFORMATIVO

 07.20-7.30 EL TIEMPO

 07.30-8.00 I LOVE ESPAÑA

 08.00-8.30 LOCAL MUSICAL

 08.30-8.50 INFORMATIVO

 08.50-9.00 EL TIEMPO

 09.00-9.30 CAMBIO DE RASANTE

 09.30-10.00 MERIDIANO 0

 10.00-12.00 CINE DE MAÑANA

 12.00-13.00 OFICIOS PERDIDOS

 13.00-13.30 TOLEDO DE LA HUMANIDAD

 13.30-14.00 LA CONSULTA DEL DOCTOR

 14.00-14.30 INFORMATIVO

 14.30-15.00 EL ACOMODADOR

 15.00-15.30 I LOVE ESPAÑA

FRANJA TARDE

 15.30-16.00 INFORMATIVO PRIMERA EDICIÓN

 16.00-16.30 A TODA SALUD

 16.30-18.30 CINE DE TARDE

 18.30-19.00 INFORMATIVO PRIMERA EDICIÓN

 19.00-19.10 DE TODO COMO EN BOTICA

 19.10-19.30 OFICIOS PERDIDOS

 19.30-20.00 TOTAL MOTOR

 20.00-20.30 DIRECTO AL GRANO

FRANJA NOCHE

 20.30-20.50 INFORMATIVO

 20.50-21.00 EL TIEMPO

 21.00-21.30 LO + COOL

 21.30-22.00 SILENCIO, GRABANDO

 22.00-01.00 CINE

01.00-07.00 REPETICIONES

Medios de comunicación de Castilla-La Mancha